Mouchel est un patronyme français répandu en Normandie, notamment dans le Cotentin.

Berthe Mouchel (1864-1951), artiste française ;
Charles Mouchel (1855-1911), scénariste, réalisateur et écrivain de fantastique, d'horreur et de roman policier québécois ;
Jean Mouchel (1928-2022), responsable agricole, homme politique, et auteur normand de romans français ;
Jonathan Mouchel (1985-), coureur cycliste français ;
Luce Mouchel (1963-), actrice française ;
Marcel Mouchel (1927-2012), ancien joueur et entraîneur de football français.

Lien externe 

Patronyme normand